Departamento San Martín ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento San Martín (Corrientes) in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Departamento San Martín (Mendoza) in der Provinz Mendoza, Argentinien
 Departamento San Martín (San Juan) in der Provinz San Juan, Argentinien
 Departamento San Martín (Santa Fe) in der Provinz Santa Fé, Argentinien
 Departamento San Martín (Santiago del Estero) in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien